

Chimica 
 HMF – idrossimetilfurfurale

Codici 
 hmf – codice ISO 639-3 della lingua hmong don